Javorníky kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Javorníky (bergskedja i Tjeckien), 
 Hrubý Jeseník (bergskedja), Olomouc, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar